Artés kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Arthez-de-Béarn, kommun, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Spanien 

 Artés (ort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Artés (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar